Plummer (Idaho)
  Plummer (Indiana)
  Plummer (Minnesota)
  Plummer Additional

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok